Брвеница се може односити на:

Брвеница (Рашка), насељено место у општини Рашка, Србија;
Брвеница (Брвеница), насељено место и седиште истоимене општине, Северна Македонија;

или:
Брвеница (притока Ибра) (понекад Градачка река), река у Србији и лева притока Ибра;
Брвеница (притока Лаба) (данас Батлава), река у Србији и лева притока Лаба.

Види још 
 Брвеник (вишезначна одредница)